Коломойський — єврейське прізвище.

 Коломойський Григорій Ігорович — український баскетболіст.
 Коломойський Ізраель Ігорович — український баскетболіст.
 Коломойський Ігор Валерійович — український бізнесмен, олігарх.

Єврейські прізвища